87. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 13–14 lutego 1993 roku w norweskim Hamar. Zawodnicy startowali na torze w hali Olympia Hall. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Zwycięstwo odniósł Holender Falko Zandstra. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 36 łyżwiarzy z 21 krajów. Sklasyfikowanych zostało 33.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1993 w sportach zimowych
1993 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze